Duško Vranešević (Novi Grad, 1980. november 10. –) szerb labdarúgó, csatár.

Adatok 
Poszt: csatár
Mezszám: 20
Születési idő: 1980. november 10.
Születési hely: Novi Grad
Állampolgárság: Szerb   
Magasság: 185 cm
Súly: - kg
Válogatottság/gól: -

Korábbi klubjai 
 Jedinstvo Bihac (bosnyák I. o.) 
 DVTK

Szerb labdarúgók
A DVTK labdarúgói
Labdarúgócsatárok
1980-ban született személyek
Élő személyek